

Sigle 
 Tempo siderale locale
 Tonnellate di stazza lorda
Tequila, Sale e Limone

Codici 
 TSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tamuín (Messico)
 tsl – codice ISO 639-3 della lingua ts'ün-lao

Informatica 
 Test-and-Set-Lock  – istruzione hardware, eseguita da un sistema di calcolo, che garantisce l'indivisibilità dell'istruzione Lock() utilizzata nel modello ad ambiente globale di comunicazione fra processi
 Transport Layer Security  – protocollo di rete per comunicazioni sicure, successore di Secure Sockets Layer
 Trustix Secure Linux  – distribuzione Linux
 Trust Service-status List  – Lista di Trust Service Provider distribuita da un'entità che li certifica e riconosce (ad es. dall'Unione europea), finalizzata alla distribuzione informatica per l'utilizzo in servizi digitali autenticati (come la firma digitale).